Die Liste der Trainer der türkischen Fußballpokal-Sieger führt alle Trainer auf, die ihre jeweilige Mannschaft zu einem Sieg im türkischen Pokal der Männer geführt haben. Der türkische Fußballpokal wird seit 1962 ausgespielt. Seitdem haben 44 Trainer einen Pokalsieg errungen. Davon waren 25 Türken, fünf Deutsche, drei Jugoslawen, drei Engländer und jeweils ein Belgier, Brasilianer, Franzose, Italiener, Niederländer, Rumäne, Schotte, Ungar und Waliser.

Vier Trainer haben jeweils dreimal den Pokal gewinnen können. Gündüz Kılıç schaffte dies 1966 als Erster. Die weiteren dreifachen Sieger sind Ahmet Suat Özyazıcı, Aykut Kocaman und Fatih Terim. Die erfolgreichsten ausländischen Trainer sind Gordon Milne und Jean Tigana mit jeweils zwei Titeln. Gündüz Kılıç gewann 1963 mit Galatasaray Istanbul den ersten Pokalwettbewerb und gelang 1964 die erste Titelverteidigung. Der Ungar Ignác Molnár war 1968 der erste ausländische Siegertrainer. Im Jahre 2000 wurde Fatih Terim der erste Trainer, der zweimal in Folge das Double aus Meisterschaft und Pokalsieg errang.

Die Siegertrainer

Ranglisten

Siehe auch 
 Liste der Meistertrainer der Süper Lig

Einzelnachweise 

!Siegertrainer
Türkischerfußballpokalsiegertrainer